Die Spielzeit 1970/71 war die 22. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 8 Teams eine Doppelrunde zu je 14 Spielen. Der Sieger ist Schweizer Hallenhandball-Meister.

Finalrunde

Rangliste

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Schweizermeister

1. Meistertitel für St. Otmar St. Gallen

Einzelnachweise 

1970_1971
Handballsaison 1970/71